Denumirea de Liubenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Liubenovo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Liubenovo, un sat în comuna Nikopol, regiunea Plevna;
 Liubenovo, un sat în comuna Radnevo, regiunea Stara Zagora.